Bear River (Brits-Columbia), een rivier in de Canadese Columbia Mountains
 Bear River (Grote Zoutmeer), een rivier in de Westelijke Amerikaanse Rocky Mountains
 Bear River (Wyoming), een plaats langs de bovenstaande rivier